Das Dameneinzel der French Open 2005 war ein Tenniswettbewerb in Paris.

Titelverteidigerin war Anastassija Myskina. Das Finale bestritten Justine Henin-Hardenne und Mary Pierce, welches Henin in zwei Sätzen gewann.

Qualifikation 
Ausgespielt wurden zwölf Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Setzliste

Ergebnisse

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 
 

Dameneinzel
2005